Incourt (Bélgica)
 Incourt (Pas-de-Calais)

Desambiguações de topônimos